Příjmení Pelikán nosí více významných osobností:

 Dragutin Pelikán (* 1928) – český právník
 František Pelikan (1948–2016) – český průmyslový výtvarník, designér a vysokoškolský pedagog
 Ferdinand Pelikán (1885–1952) – český filozof a univerzitní profesor
 Friedrich Pelikan (1823–1878) – státní úředník a politik z Moravy, zemský poslanec
 Hana Pelikánová – česká klavíristka a pedagožka
 Irena Pelikánová (* 1949) – právnička, profesorka UK a soudkyně Evropského soudu
 Jan Pelikán, vícero nositelů, viz samostatný rozcestník
 Jiří Pelikán, vícero nositelů, viz samostatný rozcestník
 Jarmil Pelikán (1928–2017) – český vysokoškolský učitel a polonista
 Jaroslav Pelikán – český zoolog-ornitolog
 Josef Pelikán – český fotbalista
 Julius Pelikán (1887–1969) – český sochař a medailér, otec Jiřího
 Ludmila Pelikánová (1915–1993) – česká herečka
 Miroslav Pelikán (1922–2006) – český hudební skladatel a pedagog
 Oldřich Pelikán (1913–1987) – český vysokoškolský učitel a archeolog
 Olga Pelikánová (1926–??) – česká a československá politička KSČ, poslankyně ČNR a FS za normalizace
 Petr Pelikán (* 1964) – český arabista
 Robert Pelikán (* 1979) – český advokát, bývalý ministr spravedlnosti ČR
 Rostislav Pelikán (* 1978) – český basketbalista
 Rudolf Pelikán (* 1951) – český fotbalový brankář

Externí odkazy